Corso Trieste è un toponimo riferito a una strada centrale piuttosto diffuso in molte città e comuni italiani:

Corso Trieste a Bari;
Corso Trieste a Caserta.
Corso Trieste a Marino in provincia di Roma;
Corso Trieste a Novara;
Corso Trieste a Roma;
Corso Trieste a Torino nel quartiere Crocetta;
Corso Trieste a Telese Terme in provincia di Benevento;